Tomasz Grodecki (1822–1912) – duchowny katolicki, teolog
 Tomasz Grodecki (1895–1916) – żołnierz Legionów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Militari
 Tomasz Grodecki – rugbysta, zawodnik Budowlanych Łódź